Дутчак — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 3171 носій; найбільше — у Галичині.

 Дутчак Василь (1869—1947) — посол до румунського парламенту (1930—1932), редактор газети «Буковина» (1896).
 Дутчак Василь Ілліч (* 1956) — український залізничник, громадський діяч. Очолює Київський електровагоноремонтний завод.
 Дутчак Віолетта Григорівна (* 1966) — українська бандуристка, музикознавець, педагог.
 Дутчак Владислав Васильович (* 1975) — сержант полку «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Кандидат філософських наук.
 Дутчак Михайло Михайлович (1953—2021) — український диригент, народний артист України (2017).
 Дутчак Христина Ігорівна (* 1998) — українська співачка, акторка, блогерка.
 Дутчак Юрій Іванович (1984—2014) — солдат Добровольчого Українського Корпусу, учасник російсько-української війни.
 Дутчак Ярослав Йосипович (1933-1988) — український і радянський фізик, доктор фізико-математичних наук, професор.

Примітки 

українські прізвища